Академический проезд — название улиц на территории или близ Академического района в Москве.

 Ныне существующие
 Академический проезд — не относится к Академическому району, назван в честь Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева
 Переименованные
 1-й Академический проезд (1952—1963) — улица Вавилова
 2-й Академический проезд (1952—1963) — улица Губкина
 3-й Академический проезд (1952—1963) — улица Ферсмана
 4-й Академический проезд (1958—1960) — улица Бардина

См. также 
 Черёмушкинская улица
 Черёмушкинский проезд (значения)